Вулиця Анто́нова-Овсіє́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах Росії, а також радянська окупаційна назва вулиць в деяких населених пунктах України.

Вулиця Антонова-Овсієнка — колишня назва вулиці Володимира Наумовича в місті Київ
 Вулиця Антонова-Овсієнка — колишня назва Заплавної вулиці в селищі Коломійцеве
 Вулиця Антонова-Овсієнка — колишня назва Успенської вулиці в місті Чернігів

Вулиця Антонова-Овсієнка — вулиця в місті Воронеж
 Вулиця Антонова-Овсієнка — вулиця в місті Москва
 Вулиця Антонова-Овсієнка — вулиця в місті Самара
 Вулиця Антонова-Овсієнка — вулиця в місті Санкт-Петербург
 Вулиця Антонова-Овсієнка — колишня назва Астраханської вулиці в місті Тамбов

Вулиці, названі на честь людей